La saison 1989-1990 de Division 2 est la  du Championnat d'Algérie de football de deuxième division, regroupant 16 clubs. Au terme de la saison, les promus en Division 1 sont le WA Tlemcen et le CS Constantine.

Classement final 
 Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut , un match nul 1 point et une défaite 0 point.
 Ce classement tient compte des forfaits de l'E Collo et du WAT (défalcation d'un point pour forfait conte MBB) ainsi que des matchs gagnés par ce dernier sur tapis vert respectivement contre sig (3-0) (incorporation de l'équipe de sig d'un joueur suspendu, score initial 1-0 pour CCS) et contre Aïn Oussera (3-0), (partie arrêtée à la suite de l'invasion du terrain par les supporteurs de l’équipe locale).
 Le samedi  le WA Tlemcen accède en national 1 à la suite de la décision de la Fédération algérienne de football (F.A.F.) d'attribuer le gain du match contre le CRB Ain Ouassera / WAT sur tapis-vert et sur le score (0-3).

Calendrier

Résultats 

(*) CSC-USMB match retard joué le vendredi 3/11/1989.

(*) CSC-ASOC / OMM-USMB, matchs retards joués le lundi .

(*) IRBEH-WAT match retard joué le jeudi  à Annaba

(*) Le WAT ne c'est pas présenté au stade en guise de protestation au caillassage du car, transportant l'équipe, à l'entrée de la ville de Batna.

La FAF a jugé que ce retrait n’était pas justifié et sanctionnait le club tlemcenien d'un match perdu (0-3) et d'un retrait d'un point au classement.

(*) Le terrain de ES Guelma été suspendu.
(**) Le stade de Ain Ouassera été suspendu.
IRBH-GCM match retard joué le vendredi  à 14h00.

(*) CCS-WAT joué au stade opow  de Sidi Bel-Abbés en raison de la suspension du stade de l'équipe siguoise.

(*) CRBAO-WAT match arrêté à la  minute sur le score de 0-0 à la suite de l'envahissement du terrain par les supporteurs du CRBAO.
(**) CSC-OMM joué au stade  de Constantine, CRBAO-WAT joué au stade communal de Ain Ouassera, ESG-MBB joué au stade OPOW de Guelma, USMAB-JSMS joué au stade  de Ain Beida, CAB-GCM joué au stade OPOW de Batna .

|}

Meilleurs buteurs 
Source

Notes et références 
Archive de M'hamed.

Voir aussi ; 
 Championnat d'Algérie de football 1989-1990
 Championnat d'Algérie de football de troisième division 1989-1990

Articles connexes 

1989-1990
Algérie 1989-1990
Algérie 1989-1990
Sport en Algérie en 1989
Football en Algérie en 1990